William Talman kan syfta på:
 William Talman (1650–1719), engelsk arkitekt 
 William Talman (1915-1968), amerikansk skådespelare